Bersier ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Bersier (1831–1889), französischer evangelischer Geistlicher
 Iseut Bersier (* 1935), Schweizer Malerin, Bildhauerin, Illustratorin und Musikerin